Línea 180 puede referirse a:

 Línea 180 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea 180 de autobuses interurbanos de Madrid, España.
 Línea 180 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.
 Línea 180 de la EMT Madrid, España.